Korselt ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Reinhold Korselt (1864–1947), deutscher Mathematiker
 Theodor Korselt (1891–1943), deutscher Jurist, Genealoge und Heimatforscher